|De stad Yangon is de grootste stad van Myanmar. Er is een regio en rivier die naar de stad zijn genoemd.

|}

Yangon (stad), de grootste stad van Myanmar, voorheen Rangoon
Yangon (regio), een regio in Myanmar
Yangon (rivier), een rivier in Myanmar
Rangoon (2017), een Indiase film uit 2017